Slither (1973), een komische actiefilm uit 1973 met James Caan
Slither (2006), een horrorfilm met een knipoog uit 2006 met Nathan Fillion